U sezoni 1971./72. naslov rukometnog prvaka Jugoslavije je obranila momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga

2. savezna liga

Zapad

III. rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 105-107
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1971-72